Битий (IX век до н. э.) — спутник основательницы Карфагена Дидоны.

Биография 
Вместе с Дидоной из Тира в Ливию бежали потерпевшие поражение в гражданской междоусобице представители жреческо-аристократической группировки. К этому сословию мог принадлежать и Битий. В исторических источниках он назван командующим флота финикийских переселенцев, а также одним из «принцепсов» возникшего Карфагена. По замечанию Циркина Ю. Б., это сообщение Ливия заслуживает доверие, так как на Сардинии находился финикийский город Бития, и также известно имя Бития — нумидийского военачальника в годы Третьей Пунической войны. Сохранение же в историографии имён спутников Дидоны объясняется фамильной гордостью представителей карфагенской аристократии, возводящих свои родословные ко времени основания города.

Литература 
Первоисточники
 Вергилий. Энеида (книга I, строфы 738-739).

Исследования
 Циркин Ю. Б. Карфаген и его культура. — М., 1986. С. 24-25.

Персоналии:Карфаген
Персоналии IX века до н. э.